Stadniki se poate referi la unul din următoarele locuri:

 Stadniki, Voievodatul Polonia Mică (sudul Poloniei)
 Stadniki, Voievodatul Podlasia (nord-estul Poloniei)
 Stadniki, Voievodatul Varmia și Mazuria (nordul Poloniei)

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice